Ла-Курон — кантон во Франции, департамент Шаранта
 Ла-Курон — деревня во Франции, департамент Буш-дю-Рон
 Ла-Курон — коммуна во Франции, департамент Шаранта

См. также 
 La Couronne